Pachypus är ett släkte av skalbaggar. Pachypus ingår i familjen Pachypodidae. 

Pachypus är enda släktet i familjen Pachypodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pachypus